Иванькоостров — остров в Подпорожском районе Ленинградской области, на реке Свирь. Самый крупный остров на Свири и в Подпорожском районе.

Описание 
Площадь около 10 км² при максимальной длине 5 км и при максимальной ширине 3 км.

Расстояние до ближайших населённых пунктов от центра острова:
 Янноволок — 3 км
 Карнаволок — 5 км
 Красный Бор — 7 км
 Вознесенье — 11 км

История 
До формирования Свири как реки, это была возвышенность. При таянии ледников вся вода заполнила низменность (ныне — Свирь), а возвышенность превратилась в остров. Долгое время носил разные вепсские названия, а с приходом Новгородцев начал иметь русифицированное название: Ивано-остров. Позднее в народе стало привычным название Иванькоостров. Ранее не был заселён, каковым остаётся по сей день.

Природа 
Растут такие же виды растений, как и на суше: ель, сосна, лиственные деревья, берёза. В болотах преобладают кувшинки.

Животные на острове долго не проживают, однако бобры Евразийские строят в болотах плотины. Иногда остров становится временным пристанищем для медведей.

Гидрография 
На острове есть болота, имеющие илистое дно. Средняя глубина болот около 1 — 1,5 метров. Свирь рядом с Иванькоостровом имеет самую маленькую ширину на всём её течении.

Река Свирь, огибающая остров со всех сторон, влияет на состав болот: болота острова имеют среднюю прозрачность и схожий состав, как и Свирь.

Острова Ленинградской области
Речные острова России